Pyramidospora är ett släkte av svampar. Pyramidospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyramidospora